Glavni članak: Festival igranog filma u Puli

Sljedeći popis navodi dobitnice Zlatne arene za najbolju glavnu žensku ulogu na Festivalu igranog filma u Puli.

Popis dobitnica

Za vrijeme socijalističke Jugoslavije (1954. – 1990.)

Za samostalne Hrvatske  (1992.–danas)

Najnagrađivanije glumice u ovoj kategoriji (1954.-danas)

Najnagrađivanije glumice u sve tri glumačke kategorije (1954.-danas)* 

 Godine u masnom označavaju nagrade u kategoriji najbolje glavne ženske uloge.
 Godine u kurzivu označavaju nagrade u kategoriji glumačkog ostvaranje u manjinskoj koprodukciji.

Izvori
općeniti

specifični

Vanjske poveznice 

 Web arhiv 1954–2010 na službenim stranicama Festivala igranog filma u Puli 

 Pulski filmski festival